Ernst Pittschau ist der Name folgender Personen:

* Ernst Pittschau (Schauspieler, 1859) (1859–1916), deutscher Schauspieler 
 Ernst Pittschau (Schauspieler, 1883) (1883–1951), deutscher Schauspieler